Богомолы — подотряд насекомых отряда тараканообразных.
 Богомолы —  деревня в городском поселении Пушкиногорье Пушкиногорского района Псковской области.

См. также
 Богомол (значения)